Inés Sainz puede referirse a:

 Inés Sainz Esteban (1975-), modelo y empresaria española.
 Inés Sainz Gallo (1978-), periodista y modelo mexicana.